Bosanska Posavina regija je u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine te najveća nizina koja se na sjeveru proteže uz Savu.

Zemljopis 
Njezinu prostornu cjelovitost na sjeveru zatvara rijeka Sava, na sjeverozapadu planina Motajica, na jugu planine Ozren i Trebava, a na jugoistoku planina Majevica.

Sa središnjim dijelovima Bosne i Hercegovine povezana je prije svega prirodnim prolazom dolinom rijeke Bosne kroz dobojsku i vrandučku klisuru, dok su zapadni dijelovi dostupni kroz također prirodni prolaz uz rijeku Ukrinu. Bosanska Posavina nalazi se na široko otvorenoj i lako prohodnoj peripanonskoj nizini.

Upravna organizacija 
Pod Bosansku Posavinu spadaju sljedeće općine: Derventa, Bosanski Brod, Odžak, Modriča, Bosanski Šamac, Brčko, Orašje, te dio općina Gradačac (sela Gornje i Donje Ledenice, Tramošnica Gornja i Donja, Njivak, Orlovo Polje, Šamarevac, Pelagićevo,Turić, Blaževac, Hrgovi Donji), Srebrenik (sela Cerik, Hrgovi Gornji i Špionica Srednja) i Doboj (sela Johovac, Veliki Prnjavor, Foča, Kotorsko, Komarica, Vranduk, Bukovac, Ritešić, Majevac, Trnjani, Božinci Donji, Glogovica, Podnovlje).

Povijest 
Naseljena još u prapovijesti, što svjedoče razni arheološki nalazi pokretnina poput novca i drugih predmeta te nekretnina. Naseljena i u vremenu antike, čemu idu u prilog pronađeni ostatci rimskih grobnica i predmeta od staklene paste u Brčkom. U srednjem vijeku je dosta poslije od ostatka srednjovjekovne bosanske države pala pod osmansku okupaciju. Neki autori uzimaju da je pala tek 1526. godine, padom Srebreničke banovine, koji je nastupio padom srednjovjekovnoga starog grada Dobora pod osmansku vlast, kad ga je okupirao Husrev-beg. Dobor je potom bio u Bosanskom sandžaku i Brodskom kadiluku. Oskudni su podatci o migracijama, a neki navode da u gotovo cijeloj Posavini skoro nema stanovništva koje se nalazilo na ovom području prije 17. stoljeća, što je posljedica neprestana ratovanja između Hrvatsko-Ugarske te poslije Habsburške Monarhije protiv Osmanlija. Teško je točno odrediti kad je početak razvoja trgovine u brčanskom kraju, a najčešće se kao uzrok pripisuje pojava Cincara 1769. godine. Neki uzimaju da su došli i prije 1738. godine, poslije pobune protiv Otomanske vlasti u selima Bijela i Zovik-Kalajdžije u okolini Brčkog. Brčko se naglo razvilo pa je i Austro-Ugarska iz Tuzle premjestila si konzulat u Brčko 1865. godine. Austro-Ugarska je oslobodila Brčko od Osmanlija 1. rujna 1878. godine te je tako nestalo granice na Savi koja je gušila trgovinu. Posljedično se Brčko suvremenije urbano razvija od tog vremena.

Gospodarstvo 
U prijeratnom razdoblju, posebno u posljednjih deset godina, Bosanska Posavina bila je jedno od najbogatijih područja u Bosni i Hercegovini. Značajna je poljoprivredno (Bosanska Posavina je najveća žitnica Bosne i Hercegovine), ekonomski (rafinerija nafte u Bosanskom Brodu i Modriči, tvornice namještaja, tekstila, obuće, metalna industrija, kemijska industrija i drugo), prirodnim riječnim bogatstvima, šumama, a poznata je i po činjenici da je mnogo ljudi bilo na privremenom radu u inozemstvu. Područje je usmjereno Zapadu, a sve su to pretpostavke suvremenog življenja ovdašnjih ljudi, s uvjerljivim pokazateljima vrlo brzog uključivanja u europske civilizacijske, ekonomske i kulturne tokove.

Povezanost 

Bosanska Posavina s drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, Hrvatskom i Europom, povezana je vrlo kvalitetnim cestovnim, željezničkim i riječnim prometnicama. Posebno su značajni glavni cestovni pravci: Bosanski Šamac – Modriča – Doboj – Sarajevo – Mostar – Ploče; Orašje – Tuzla – Sarajevo – Mostar – Ploče, odnosno Bosanski Brod – Derventa – Doboj – Zenica – Sarajevo – Mostar – Ploče. Također je cijela Bosanska Posavina povezana asfaltiranim regionalnim i općinskim cestama. Najznačajnija je željeznička prometnica magistralna pruga Bosanski Šamac – Modriča – Zenica – Sarajevo te Sarajevo – Mostar – Ploče.

Rijeka Sava čitavom je dužinom kroz Bosansku Posavinu plovna, s izgrađenim značajnim lukama, posebno u Bosanskom Šamcu, koja je najveća riječna luka s vertikalnim dokom u bivšoj Jugoslaviji.

Etničko čišćenje Hrvata 
Tijekom velikosrpske agresije prognano je preko 100.000 Hrvata, a jedan broj njih je poginuo u vojnim napadima na naselja. Na osnovu progona ovolikog broja hrvatskih civila može se reći da je srpska država izvršila etničko čišćenje Hrvata. Većina stanovnika hrvatske nacionalnosti izbjeglo je Hrvatsku. Mali broj povratnika su uglavnom starci. Njima nisu u potpunosti osigurani osnovni uvjeti za život.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine Bosanska Posavina je imala 312.401 stanovnika.

 Hrvati  : 135.640, 44%
 Srbi  : 79.643, 26%
 Bošnjaci: 72.126, 23%

Po naseljima i općinama (1991):

Apsolutna etnička većina:

Relativna etnička većina:

(napomena, Hrgovi Donji bi se pripojili općini Brčko Ravne, a ne Tramošnica)

Prilikom Velikosrpske agresije i rata pokušano je za pregovaračkim stolom i vojnički sačuvati što veći dio Posavine. 
Barem "Posavski džep", naziv za trokut između rijeka Ukrine, Bosne i Save, proširen na istoku s područjem od Šamca do Brčkog (prošireni Oraški džep), te istočnom obalom rijeke Bosne, oko Modriče. Koji je služio kao ekonomsko zaleđe Brodu i Županji, poznat i kao "južna Baranja".
Nažalost to je bilo neuspješno, uz obranjenu Orašku enklavu, u Daytonu je vraćen samo Odžak, a i to je bilo popraćeno oduzimanjem dijelova južnih naselja ispod Orašja.

Poznate osobe 
Josip Dobroslav Božić, svećenik i publicist 
Husein-kapetan Gradaščević, Zmaj od Bosne 
Musa Ćazim Ćatić, pjesnik 
Avdo Karabegović, pisac 
Alija Izetbegović, političar i predsjednik Predsjedništva BiH 
Zoran Đinđić, političar i premijer Srbije 
Sulejman Tihić, političar i predsjednik Predsjedništva BiH 
Srebrenko Repčić, nogometaš i reprezentativac bivše Jugoslavije 
Lepa Brena, folk pjevačica 
Edo Maajka, rap pjevač 
Edvin Kanka Ćudić, aktivist za ljudska prava
Slavko Nedić, skladatelj 
Sulejman Halilović, nogometaš i reprezentativac bivše Jugoslavije 
Ivo Gregurević, glumac 
Mato Neretljak, nogometaš 
Anto Kovačević, predsjednik HKDU-a, stranke u Hrvatskoj 
Mato Arlović, potpredsjednik Sabora RH 
Pejo Trgovčević, predsjednik Glavnog stana HSP-a 
Mario Tokić, nogometaš- hrv. reprezentativac 
Vedran Ćorluka, nogometaš- hrv. reprezentativac 
Mladen Petrić, nogometaš- hrv. reprezentativac 
Ivo Fabijan, pjevač 
Nihad Kantić, pjevač
Ilija Katić, nogometaš reprezentativac
Pavo Kobaš, pisac i političar
Ivo Jelušić, političar, dogradonačelnik Zagreba
Petar Vidić, realizator dnevnika HTV-a
Mario Kelentrić, rukometaš, vratar hrvatske reprezentacije
Mato Blažević, književnik
Edin Mujčin, nogometaš i reprezentativac Bosne i Hercegovine
Duško Trifunović, pjesnik
Sulejman Halilović, nogometaš i reprezentativac Jugoslavije
Ivo Gregurević, glumac
Mato Neretljak, nogometaš
Enis Bešlagić, glumac
Kristian Kreković, slikar
Mladen Šerić, slikar
Jozefina Dautbegović-Krajinović
Anto Gardaš, pisac
Jakov Jurišić, pisac
Julijan Jelenić, pisac
Mato Krajinović, pisac
Anto Kovačević, pisac
Pavo Kobaš, pisac
Ivo Kobaš, pisac
Anto Knežević, pisac
Marko Karamatić, pisac
Božo Lujić, pisac
Husnija Kamberović, pisac
Halid Kodrić, pisac
Mustafa Imamović, pisac
Mladen Lucić, pisac
Jasmin Imamović, pisac
Dragan Lukač, pisac
Tunjo Oršolić-Makarić, pisac i pjevač izvorne glazbe
Ilija i Marko Begić, pjevači izvorne glazbe
Mato Oršolić, pisac
Izidor Poljak, pisac
Ilija Pejić, pisac
Željko Pavić, pisac
Ivica Vanja Rorić, pisac
Jure Rašić, pisac
Enes Duraković, pisac
Nijaz Abadžić, pisac
Izet Sarajlić, pisac
Dino Fahrudin Avdibegović, pisac
Muhamed Kondžić, pisac
Avdo Karabegović, pisac
Antonije Sunarić, pisac
Marinko Soldo, pisac
Miro Sirovina, pisac
Tin Tinović, pisac
Jakov Babić, pisac
Anto Šestić, pisac
Mirko Šestić, pisac
Domagoj Šimić, pisac
Ilija Šimić, pisac
Pejo Šimić, pisac
Anto Adžamić, pisac
Anto Baotić, pisac
 Mato Nedić, pisac
Hasan Kikić, pisac
Željko Pavić, filozof
Marko Josipović, filozof, Vrhbosanski svećenik i dekan teologije u Sarajevu
Darko Tomašević, profesor na Bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, kanonik

Galerija

Vidi još 
 Posavina

Izvori 

Regije u Bosni i Hercegovini

en:Bosanska Posavina